Миннигероде — фамилия:

 Миннигероде, Людвиг (1847—1930) — австрийский художник.
 Миннигероде, Люси (1871—1935) — американская медсестра.